Тустань —  давньоруський наскельний оборонний комплекс, митниця та місто-фортеця;
 Тустань — село, Івано-Франківська область, Галицький район

Див. також 
 Ту Стань!